Mutimir može biti:

 Mutimir, hrvatski knez

en:Mutimir